Stefan Larsson kan avse flera personer:
 Stefan Larsson (fotbollsspelare) (1983–), en svensk fotbollsspelare
 Stefan Larsson (inredare) (1982–), en svensk inredare och TV-hallåa
 Stefan Larsson (ishockeyspelare) (1965–), en svensk ishockeyspelare
 Stefan Larsson (regissör) (1964–), en svensk skådespelare, regissör och manusförfattare